У цьому списку перераховані громадянські аеропорти і військові авіабази в Пакистані . За підпахунками, на території країни знаходиться 139 аеродромів і злітно-посадкових смуг  . Найбільший і найважливіший аеропорт в Пакистані - «Джина» в Карачі, який здатний приземлити 30 літаків за один раз і має 16 пасажирських терміналів. Пасажиропотік летовища становить понад 6 мільйонів пасажирів на рік, крім того «Джина» має можливість обслуговувати до 12 мільйонів пасажирів на рік. Інші великі міжнародні аеропорти розташовані в містах Лахор, Ісламабад, Пешавар та Кветта .

Практично всі цивільні летовища в Пакистані належать державній цивільної авіації Пакистану, за винятком першого приватного аеропорту в Південній Азії міжнародного аеропорту «Сіалкот». Військово-повітряні бази в  знаходяться у володінні Військово-повітряних сил Пакистану, за винятком авіабази в Равалпінді, яка знаходиться у веденні Пакистанських збройних сил

Список

Див. також 
 Список авіакомпаній Пакистану
 Транспорт Пакистану

Примітки

Посилання 

 

 
 Pakistan Civil Aviation Authority
 List of aerodromes & heliports in Pakistan
 Great Circle Mapper
 FallingRain.com
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 World Aero Data
 AZ World Airports

Списки аеропортів за країною
списки:Пакистан